Die Abkürzung TH-67 steht für:

 Die Bell TH-67 Creek, eine Variante der Bell 206, die als Trainingshubschrauber bei der U.S. Army eingesetzt wird.
 Die thailändische Provinz  Phetchabun.

TH67